Соревнования в беге на 500 метров в шорт-треке среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 13 и 17 февраля.

Забеги состоялись в Пасифик Колизиуме. В первый день с 17:00 до 19:45 по местному времени (UTC-8) прошли отборочные гонки, а на следующий с 17:00 до 19:15 финальные.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Отборочные забеги

Четвертьфинал

Полуфинал

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 

 Результаты